Ebenhausen ist der Ortsname von

 Ebenhausen (Baar-Ebenhausen), Ortsteil der Gemeinde Baar-Ebenhausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Ebenhausen (Oerlenbach), Ortsteil der Gemeinde Oerlenbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Ebenhausen (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Ebenhausen (Schäftlarn), Ortsteil der Gemeinde Schäftlarn, Landkreis München, Bayern